Дымцево — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Дымцево — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Дымцево — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Дымцево — деревня в Сандовском районе Тверской области.